Welcome é uma expressão da língua inglesa que significa "Bem-vindo(a)" e que pode se referir a:

Cidades nos Estados Unidos
 Welcome (Carolina do Sul)
 Welcome (Minnesota)
 Welcome (Carolina do Norte)

Música
 Welcome (álbum), da banda Santana (1973).
 Welcome (canção), de Fort Minor (2015).

Cinema
Welcome (filme), produção francesa de 2009

Desambiguação